Schäfersbach ist ein Gewässername:
 Schäfersbach (Beimbach), linker Zufluss des Beimbachs (zur Brettach, zur Jagst) bei Heroldhausen, Ortsteil Beimbach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schäfersbach (Michelbach), rechter Zufluss des Michelbachs (zum Bessenbach) in Waldmichelbach, Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Schäferbach
 Schäfersgraben